Pseudacraea lachensis is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1932 door Henri Ungemach. De naam is mogelijk een synoniem voor Pseudacraea eurytus subsp. mimoras Ungemach, 1932.

Limenitidinae